Биббьена () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 12574 человека (2008 г.), плотность населения составляет 146 чел./км². Занимает площадь 86 км². Почтовый индекс — 52011. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается святой Ипполит Римский.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bibbiena.ar.it/

Города-побратимы 
  Булазак (Франция, с 1989)

Примечания

Ссылки 
 http://www.comune.bibbiena.ar.it/ 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики